Die vierte Gewalt steht für:

 Vierte Gewalt, informeller Ausdruck für Presse und Medien
 Die Vierte Gewalt, Schweizer Dokumentarfilm von 2018
 Die vierte Gewalt (2016), deutscher Spielfilm von Brigitte Maria Bertele
 Die vierte Gewalt. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist, Buch von Richard David Precht und Harald Welzer (2022)

Siehe auch:

 Die vierte Macht, deutscher Spielfilm von 2012